Arsen Norayrovich Zakharyan  (Samara, Rusia, 26 de mayo de 2003) es un futbolista ruso que juega como centrocampista en el F. C. Dinamo Moscú de la Liga Premier de Rusia. Es internacional con la selección de fútbol de Rusia.

Trayectoria 
En octubre de 2020 fue elegido como uno de los 60 mejores jóvenes talentos del fútbol mundial entre los jugadores nacidos en 2003 por The Guardian.

Hizo su debut en la Liga Premier de Rusia con el FC Dinamo Moscú el 1 de noviembre de 2020 en un partido contra el FC Tambov. 

En el primer partido de liga tras las vacaciones de invierno de la temporada 2020-21, el 28 de febrero de 2021 hizo su primera aparición en la alineación titular con el Dinamo en un partido fuera de casa contra el F. C. Akhmat Grozny. En el minuto 7, el centro de Zakharyan fue detenido por el brazo del defensa del Akhmat y el Dinamo anotó de penal. En el minuto 37, anotó su primer gol en el Dinamo para poner el marcador 2-0. Dinamo ganó el juego 2-1. Se convirtió en el tercer jugador más joven del Dinamo en marcar un gol en la Liga Premier de Rusia, después de Aleksandr Kokorin y Pyotr Nemov. En el siguiente partido contra el FC Tambov el 7 de marzo de 2021, asistió en el primer gol del Dinamo en la victoria por 2-0 y fue seleccionado como jugador del partido. Fue seleccionado como jugador del mes para los juegos de febrero y marzo de 2021 por los fanáticos del Dinamo.

Selección nacional 
El 15 de marzo de 2021 fue llamado para integrar la selección de Rusia sub-21 para participar en la Eurocopa sub-21 de 2021. Anteriormente representó a Rusia solo hasta la sub-17. Con 17 años se convirtió en el jugador más joven del equipo de Rusia.

El 30 de mayo de 2021 fue confirmada su primera convocatoria a la  de la categoría absoluta formando parte de la preconvocatoria para disputar la Eurocopa. Tuvo que esperar hasta el 1 de septiembre del mismo año para hacer su debut; lo hizo en un encuentro de clasificación para el Mundial 2022 ante  en el que no hubo goles.

Clubes

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha técnica de Zakharyan en Transfermarkt
 Ficha técnica de Zakharyan en RFS

Futbolistas de Rusia
Futbolistas del FC Dinamo Moscú
Futbolistas de la selección de fútbol sub-21 de Rusia
Futbolistas de la selección de fútbol de Rusia
Nacidos en Samara
Centrocampistas de fútbol